Князевич — фамилия. Известные носители:

 Князевич, Василий Михайлович (род. 1956) — министр здравоохранения Украины (с 2007 года), до этого личный врач Виктора Ющенко
 Князевич, Пётр Михайлович — художественный руководитель Гуцульского ансамбля песни и пляски, народный артист Украины
 Князевич, Руслан Петрович (род. 1974) — украинский политический деятель, депутат Верховной Рады Украины.